Michelet är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Johan Michelet (1826–1902), norsk jurist och politiker
 Christian Fredrik Michelet, flera personer
 Christian Fredrik Michelet (1697–1769) , norsk officer
 Christian Fredrik Michelet (1792–1874), norsk officer
 Christian Fredrik Michelet (1860–1935), norsk officer
 Christian Fredrik Michelet (politiker) (1863–1927), norsk jurist och politiker
 Christian Fredrik Michelet (affärsman) (1891–1962), norsk affärsman
 Hans Michelet (1650–1716), norsk officer
 Jon Michelet (1944−2018), norsk skriftställare och journalist
 Jules Michelet (1798–1874), fransk historiker 
 Jørgen Michelet (1742–1818), norsk officer
 Karl Ludwig Michelet (1801–1893), tysk filosof
 Marie Michelet (1866–1951), norsk författare
 Marte Michelet (född 1975), norsk journalist och författare
 Simon Michelet (1863–1942), norsk teolog

Se även 
 Michelet (släkt) – norsk släkt

Norska efternamn
Tyska efternamn